R90 ou R.90 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Romano R.90, un avion de chasse français.

Médecine 
 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Ruschmeyer R90, un avion de sport americano-allemand.

Automobile
 Lada R90, un modèle du constructeur russe Lada-AvtoVAZ.

Motos
 BMW R 90, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW R 90 S, une moto du constructeur allemand BMW.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres